Arnt van Lomme, ook wel Arnt van Lom, (? - 1433) was een Nederlands politicus.

Van Lomme wordt genoemd als schepen van Venlo van 1381 tot 1431, peijburgemeester in 1385 en burgemeester van Venlo in 1389. In 1404 en 1424 werd hij beleend met de hof Duesmeulen of Tuesmeulen bij Leuth.

Het gemeentearchief van Venlo heeft een rekening in bezit van Peter Mensenere en Arndt van Lomme, burgemeesters van Venlo, uit 1385.

Burgemeester van Venlo
Wethouder van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 14e eeuw
Persoon in de Nederlanden in de 15e eeuw